Амурський залізничний виправно-трудовий табір (1938–1941).
 Амурський виправно-трудовий табір (1947–1953).